Love Songs – Bee Gees-nagylemez
Love Songs – Cliff Richard-album
Love Songs – Cliff Richard-középlemez
Love Songs – Hamaszaki Ajumi-album
Love Songs – Michael Jackson-album
Love Songs – Rick Astley-album
Love Songs – Santana-album
Love Songs – összeállítás a The Beatles lassúbb számaiból
Lovesongs – a Cinema Bizarre kislemeze
Love Songs – Diana Ross közreműködésével